Renault R27 — болид Формулы-1, построенный для участия в чемпионате  года.

Спонсоры

Раскраска 
R27 раскрашен по новой цветовой схеме, в цвета титульного спонсора голландской финансовой группы ING — оранжевый, белый, жёлтый и темно синий.

Результаты в чемпионате 2007 года

Результат в гонках

Ссылки 

Шасси Renault Формулы-1